Annerstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Claes Annerstedt (1839–1927), schwedischer Historiker
 Daniel Annerstedt (1721–1771), schwedischer Theologe 
 Ludvig Annerstedt (1836–1904), schwedischer Politiker
 Rudolf Annerstedt (1801–1876), schwedischer Gymnasialrektor und Historiker
 Thure Annerstedt (1806–1880), schwedischer lutherischer Bischof
 Ylva Annerstedt (1939–2013), schwedische Politikerin